Jacobeit ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Jacobeit (1921–2018), deutscher Historiker und Volkskundler 
 Fritz Jacobeit (1916–1990), deutscher Soldat
 Jucundus Jacobeit (* 1952), deutscher Geograph und Klimatologe
 Sigrid Jacobeit (* 1940), deutsche Ethnologin und ehemalige Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück

Siehe auch:
 Jakobeit
 Jakubeit